Die Abkürzung BAPI steht für
 Biometric Application Programming Interface, eine von I/O Software entwickelte Schnittstelle zur Software für biometrische Personenerkennung.
 Business Application Programming Interface, eine Schnittstelle zu SAP R/3 von SAP. 

BAPI